Manuel Antonio désigne une des personnes suivantes :

 Manuel António (Manuel António Leitão da Silva), né en 1946 est un joueur de football portugais ;
 Manuel Machado (né en 1955), entraîneur portugais de football ;
 Manuel Antonio (Manuel Antonio Pérez Sánchez), né en 1900 et décédé en 1930 est un poète galicien (Espagne) ;
 Manuel António Machado (né en 1985), footballeur angolais.